Даниеле Вокатуро (; 30 ноября 1988, Рим) — итальянский шахматист, гроссмейстер (2009).

В составе сборной Италии участник 3-х Олимпиад (2006 — за 2-ю команду, 2010—2012).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 
 

Шахматисты Италии